XIX-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Абу-Даби с 28 марта по 7 апреля 2016 года. 
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Команды

Индия 
 Башкаран Адхибан
 Панаяппан Сетхураман
 Видит Сантош Гуджрати
 Кришнан Сашикиран
 Дип Сенгупта

Китай 
 Бу Сянчжи
 Ван Юэ
 Вэй И
 Лу Шанлэй
 Чжоу Цзяньчао

Казахстан 
 Ринат Джумабаев
 Ануар Исмагамбетов
 Муртас Кажгалеев
 Рустам Хуснутдинов
 Пётр Костенко

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
2016 год в шахматах